Golden Age (comics), een periode uit de geschiedenis van het stripverhaal of meer specifiek de Amerikaanse comics
Golden Age (Badings), een suite voor harmonieorkest of fanfareorkest van Henk Badings